Danecki ist der Familienname folgender Personen:

 Ryszard Danecki (1931–2013), polnischer Schriftsteller, Librettist und Übersetzer